Tytthus är ett släkte av insekter. Tytthus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar
Tytthus